Алексе́й Я́ковлев:
 
 Яковлев, Алексей Анатольевич (1940—2010) — советский и российский актёр, драматург, сценарист.
 Яковлев, Алексей Владимирович (1919—1982) — Герой Советского Союза.
 Яковлев, Алексей Евгеньевич (1881—1950, по другим сведениям 1964) — русский архитектор.
 Яковлев, Алексей Ефимович (1903—1991) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Яковлев, Алексей Иванович (1878—1951) — русский и советский историк.
 Яковлев, Алексей Николаевич (род. 1972) — ректор КузГТУ
 Яковлев, Алексей Семёнович (1773—1817) — русский актёр.
 Яковлев, Алексей Сергеевич (род. 1974) — российский художник, педагог.
 Яковлев, Алексей Трофимович (1920—1944) — Герой Советского Союза.